Ти́моти Джо́нсон:  Джонсон, Тимоти (род. 1985) — американский боец смешанного стиля.
 Джонсон, Тимоти Питер (род. 1948) — американский политик, сенатор США.
 Джонсон, Тим (род. 1953) — американский кёрлингист.